Kalmring ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kalmring (* 1919), deutscher Politiker (LDPD)
 Gottfried Kalmring (1840–1895), deutscher Kommunalpolitiker und Mitglied des Deutschen Reichstages